

Patronyme 

 Arthur Beugnot, (1797-1865), érudit et homme politique français
 Éric Beugnot (1955-), joueur de basket-ball français  
 Gregor Beugnot (1957-), joueur de basket-ball français
 Gustave Adolphe, vicomte Beugnot (1799-1861), diplomate et collectionneur français d'œuvres d'art.
 Jacques Claude Beugnot (1761-1835), homme politique français
 Jean-Paul Beugnot, (1931-2001), joueur de basket-ball français